Дмитрий Васильевич Губяк (род. 18 марта 1982 года в Теребовле, Тернопольская область) — украинский бандурист-вокалист, композитор. Сын педагога и этнографа Василия Губяка. Член Национального союза кобзарей Украины (2003), заслуженный артист Украины (2009). Знаток харьковского способа игры на бандуре.

Биография 
Окончил Теребовлянскую музыкальную школу (класс Я. В. Кубит), детскую студию «Кобзарик» при Струсовской заслуженной капелле бандуристов «Кобзарь» (1990). В составе капеллы побывал на фестивале «Звени бандура в козацком краю» (Днепропетровск, 1994).

В 1995 году получил Гран-при Всеукраинского конкурса молодых исполнителей на бандуре им. В. Кабачка в Полтаве. Как подарок получил именную бандуру. В 1996 году — I премия того же конкурса.

В 1997 году поступил на обучение в Тернопольское музыкальное училище им. С. Крушельницкой. По классу бандуры учился у Ирины Турко, по классу вокала — у Ивана Равлюка. В том же году стал дипломантом Международного фестиваля «Маленький принц», который проходил в г. Бухарест, Румыния.

В 1998 году стал дипломантом Международного конкурса молодых композиторов им. М. Багдановича в г. Гродно, Беларусь. В этом же году стал лауреатом-стипендиатом Всеукраинского конкурса «Новые имена Украины», г. Киев.

В 1998 году, окончив первый курс Тернопольского музыкального училища, поступил в Львовскую государственную музыкальную академию им. Н. В. Лысенко в класс выдающегося педагога и изготовителя бандур профессора Василия Герасименко. По классу вокала учился у выдающейся певицы, народной артистки Украины Тамары Дидык.

В 2003 году стал лауреатом I премии Национального конкурса бандуристов им. Г. Китастого, который проходил в Киеве. В 2004 году стал лауреатом II премии III-го Международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах им. Г. Хоткевича, г. Харьков. Неоднократно принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Молодые художники» — г. Байройт, Германия. В 2005 году стал лауреатом Международного телевизионного фестиваля народной музыки «Горицвет».

Весной 2006 года на конкурсе им. Зиновия Штокалка в г. Тернополь дебютировал в качестве члена жюри. Выступает с сольными концертами на Украине и за её пределами (Польша, Германия, Франция, США). С 2004 по 2006 год работал солистом Львовской областной филармонии им. С. Людкевича в составе ансамбля «Высокий Замок» (художественный руководитель Андрей Яцкив).

С 2003 года является действительным членом Национального союза кобзарей Украины. В ноябре 2006 года окончил исполнительскую аспирантуру в Львовской государственной музыкальной академии им. М. В. Лысенко под руководством профессора В. Герасименко.

В 2007 году стал лауреатом II премии IV международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах им. Гната Хоткевича (г. Харьков) (I премия не присуждалась). В этом же году стал одним из победителей конкурса Министерства культуры и туризма Украины на получение Гранта президента Украины для молодых художников.

Осенью 2007 года приглашён на Всеукраинский детский конкурс мальчиков-бандурстов «Кобзарская молодёжь», который проходил в г. Чернигове как член жюри. С сентября 2007 года работает в Кременецком областном гуманитарно-педагогическом институте им. Т. Г. Шевченко на должности старшего преподавателя кафедры музыкальных дисциплин.

С 29 ноября по 6 декабря 2008 года был членом жюри на VIII международном художественном конкурсе «Серебряный звон», который проходил в г. Ужгород. Инициатором проведения этого конкурса является выдающийся современный украинский композитор Евгений Станкович.

В 2009 году стал автором проекта Первого регионального фестиваля-конкурса кобзарского искусства им. Костя Мисевича «Кобзарская ватра», который состоялся 15—17 мая в Кременецком областном гуманитарно-педагогическом институте имени Тараса Шевченко при поддержке Тернопольской областной государственной администрации. Конкурс охватил участников из 5-ти областей: Тернопольской, Ровенской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской. Председатель жюри — народная артистка Украины, профессор Л. К. Посикира, члены жюри: А. С. Смоляк, Н. П. Сточанская, Н. Е. Турко, Д. В. Губяк.

Научную работу совмещает с концертной деятельностью. Произведения исполняет на харьковской и львовской бандурах (конструкции В. Герасименко). В репертуаре — классические произведения композиторов XVIII—XX века. в переводе для бандуры, обработки народных песен и танцев, собственные песни и инструментальные произведения.

11 декабря 2009 года указом Президента Украины Губяку присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

С ноября 2009 года работает по совместительству в Тернопольском академическом музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко на должности актёра. С 1 сентября 2010 года — преподаватель бандуры Института искусств Тернопольского Национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка. Губяк является автором монографии «Играй, Кобзарь», посвящённой 50-летнему юбилею заслуженной самодеятельной капеллы бандуристов «Кобзарь» Струсовского сельского дома культуры. Монография рекомендована к печати учёным советом КОГПИ им. Тараса Шевченко (Львов, ТеРус 2010 г.). Участвует во многих научно-практических конференциях, как докладчик и исполнитель.

Дискография

Примечания

Литература 
 М. Євгеньєва, О. Маруняк. Губ’як Дмитро Васильович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — 696 с. — ISBN 966-528-197-6. — С. 428.
 Мішалов В. Ю. Харківська бандура — Культурологічно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на українському народному інструменті. — (Серія Слобожанський світ). — Харків — Торонто, 2013. — 368 с.

Бандуристы Украины
Заслуженные артисты Украины